Standart kan avse:
 Standart (yacht) – en tidigare lyxjakt som tillhörde den ryske tsaren
 Standart (tidskrift) – en dansk litteraturtidskrift, som utges sedan 1987